Riffel ist der Familienname folgender Personen:
 Christa Riffel (* 1998), deutsche Radsportlerin
 Hannes Riffel (* 1966), deutscher Übersetzer und Verleger
 Johann Franz von Riffel († 1813), deutscher Jurist, Kanzler des Hochstifts Worms und Direktor des Hofgerichts Gießen
 Jakob Riffel (1893–1958), wolgadeutscher Geistlicher und Historiker
 Kaspar Riffel (1807–1856), deutscher Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Paul Riffel (1901–1975), deutscher Manager und Verbandsfunktionär
 Rena Riffel (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Sara Riffel (* 1977), deutsche Übersetzerin

Riffel ist der Name folgender Berge:
 Riffel (Berg), Gipfel in den steirischen Gesäusebergen
 Riffel, Gipfel über dem Großarltal bei Hüttschlag

Siehe auch:
 Riffle
 Riffl
 Rifle
 Rifel